

Кез — село, центр Кезького району, Удмуртія
 Кез — залізнична станція на залізниці Кіров-Перм

Дивись також 
 Великий Кез
 Малий Кез
 Кездур
 Кездурка
 Кезтупал
 Кезький Лісхоз